Улица Коста́ Хетагу́рова — улица во Владикавказе (Северная Осетия, Россия). Улица располагается в Иристонском муниципальном округе между улицами Чермена Баева и Комсомольской. Начинается от улицы Чермена Баева.

Расположение 
Улицу Коста Хетагурова пересекают улицы Гаппо Баева, Цаголова, Димитрова, Осетинская, Алибека Кантемирова, Койбаева и Кутузова.

На нечётной стороне улицы Коста Хетагурова заканчивается переулок Кривой. С чётной стороны улицы начинается переулок Иронский.

История 
Улица названа в память осетинского поэта Коста́ Хетагурова. Во Владикавказе есть также проспект Коста, также названный в честь К. Л. Хетагурова.

Улица стала формироваться в середине XIX века и была отмечена на картах города Владикавказа как Большая Рождественская улица.

8 апреля 1926 года улица Большая Рождественская была переименована в улицу Коста Хетагурова.

С 1939 по 1978 годы по улице проходила однопутная трамвайная линия 3-го маршрута.

Значимые здания и учреждения 
 Памятники истории и культуры Северной Осетии
 угол улицы Рождественской, 20 и улицы Хетагурова, 23 — Осетинская церковь с некрополем, являющиеся объектами культурного наследия федерального значения.
 20/ Осетинская 31 — Дом Баевых (1530400000)
 23 — Здание школы, где в июне — октябре 1942 г. формировались подразделения штаба Северо-Кавказского военного округа, полевое управление Северной Группы войск Закавказского фронта и подразделения Первого полка народного ополчения (№ 1530403000)
 23, на стене южного фасада здания школы № 13 им КЛ Хетагурова — горельеф Коста Левановича Хетагурова

Примечания

Источники 
 Владикавказ. Карта города, изд. РиК, Владикавказ, 2011
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник, изд. Респект, Владикавказ, 2010, стр. 189—191, ISBN 978-5-905066-01-6

К